Жгут, жгуты (ласк.-уменьш. — жгутик) — может означать:

 Жгут — плотно скрученный не эластичный материал (обычно ткань, волосы, солома, провода и другое) в упругую толстую нить, канат, пучок. Применяется в быту, оружии (катапульта), исследованиях (свойства пород), электронике (см., например, Бортовая сеть) 
 Гимнастический жгут (резиновый жгут) — применяется в силовых тренировках различных видов спорта для укрепления базовых мышц тела человека.
 Кровоостанавливающий жгут (жгут Эсмарха) — применяется в медицине для остановки кровотечения.
 Жгут проводов (кабельный жгут) — в электро- и радиоаппаратуре — пучок соединительных проводов, увязанных вместе для компактности и удобства обслуживания.
 Жгут — закрученный поток какого-либо вещества: газа (см., например, Вихревой эффект), плазмы 
 Жгуты — наплечные украшения из толстого шнура, свитого из серебряных или золотых нитей, наподобие погона. В Российской империи жгуты входили в состав обмундирования чинов многих гражданских ведомств, а в Западной Европе и войск (вместо погон). В Русской гвардии и армии жгуты имелись лишь в гусарских полках.

См. также 

  (значения)